

Hydronyme 
 La Bezonde, également nommée Bézonde est une rivière française qui coule dans le département du Loiret, en région Centre-Val de Loire, et un affluent du Loing en rive gauche, donc un sous-affluent de la Seine.

Toponyme 
  Quiers-sur-Bezonde, est une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.